

Geografia 
 Inn – fiume dell'Europa centrale, tributario del Danubio
 Inn – distretto del Canton Grigioni (Svizzera)

Sigle 
 ImagiNation Network – network per giochi on-line acquisito da America Online
 International Nonproprietary Name – denominazione comune internazionale di un principio attivo
 InterNetNews – sistema Usenet dell'Internet Systems Consortium
 Istituto di neurogenetica e neurofarmacologia – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche
 Italia News Network – canale satellitare all-news di Telepiù
 Instituto Nacional de Normalización

Codici 
 INN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Kranebitten di Innsbruck (Austria)
 inn – codice ISO 639-3 della lingua isinai
 INN – nome alternativo dell'anticorpo monoclonale Infliximab.

Altri progetti